Gaius Titius ist der Name folgender Personen:

* Gaius Titius (Redner), römischer Ritter, Redner und Dichter 
 Gaius Titius (Meuterer), römischer Politiker und Meuterer 
 Gaius Titius (Legat), römischer Legat 
 Gaius Titius (Präfekt), römischer praefectus equitum